Popoola ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Popoola (* 1942), ghanaischer Boxer
 Olumide Popoola (* 1975), nigerianisch-deutsche Schriftstellerin
 Saliu Popoola (* 1994), nigerianischer Fußballspieler